USS New York — название ряда кораблей ВМС США в разные годы:

 USS New York (1776) — «гондола», построена в 1776 году на озере Шамплейн. Принимала участие в бою у острова Валькур.
 USS New York (1800) — фрегат, на службе с 1800 года. В 1814 году сожжён британцами.
 USS New York (1820) — 74-пушечный линейный корабль. Заложен в 1820 году, хранился на верфи. Сожжён в 1861 году.
 Винтовой шлюп Ontario, заложенный в 1863 году, в 1869 году переименован в New York. Хранился на верфи. Продан в 1888 году.
 USS New York (ACR-2) — броненосный крейсер. На службе с 1893 года. В 1911 году переименован в Saratoga, в 1917 — в Rochester. Списан в 1933 году. Затоплен в 1941 году.
 USS New York (BB-34) — линейный корабль одноимённого типа. Спущен на воду в 1911 году. В составе флота с 1914 года. Прошёл обе мировые войны. Списан в 1946 году, принимал участие в испытаниях ядерного оружия. Затоплен в качестве корабля-цели в 1948 году.
 USS New York City (SSN-696) — атомная подводная лодка типа «Лос-Анджелес». Спущена в 1977 году. Списана в 1997 году.
 USS New York (LPD-21) — десантно-вертолётный корабль-док. Спущен на воду в 2007 году. С ноября 2009 года в составе флота.